Хосе́ Мануэ́ль Вела́скес Касти́льо (; 4 июня 1954, Лима, Перу) — перуанский футболист, опорный полузащитник. Победитель Кубка Америки 1975 года, бронзовый призёр Кубка Америки 1979 и 1983 годов, участник чемпионатов мира 1978 и 1982 годов.

Карьера

В сборной 
Хосе Веласкес дебютировал в составе сборной Перу 29 марта 1972 года в товарищеском матче со сборной Колумбии, завершившимся ничьей со счётом 1:1. В 1975 году Веласкес принял участие в победном для его сборной Кубке Америки. В 1978 году Веласкес принял участие в чемпионате мира, на котором сыграл в пяти матчах и забил гол в ворота сборной Ирана. В следующем году Веласкес принимал участие в своём втором Кубке Америки, перуанцам не удалось повторить успех четырёхлетней давности, и они стали лишь бронзовыми призёрами. В 1982 году Веласкес поехал на свой второй чемпионат мира, он сыграл во всех трёх матчах своей сборной. В следующем году он вновь принимает участие в Кубке Америки, на котором перуанцы вновь становятся бронзовыми призёрами. Своё последнее выступление за сборную Веласкес провёл в стыковом матче за право выступить на чемпионате мира 1986 года против сборной Чили 3 ноября 1985 года, тот матч перуанцы проиграли со счётом 0:1, из-за чего не смогли выйти в финальную часть турнира. Всего же за сборную Хосе Веласкес сыграл 82 официальных матча, в которых забил 12 голов.

Итого: 82 матча / 12 голов; 26 побед, 27 ничьих, 29 поражений.

Достижения

Командные 
  Сборная Перу
 Победитель Кубка Америки: 1975
 Бронзовый призёр Кубка Америки (2): 1979, 1983

  «Альянса Лима»
 Чемпион Перу (3): 1975, 1977, 1978
 Серебряный призёр чемпионата Перу: 1971
 Бронзовый призёр чемпионата Перу: 1984

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль игрока на worldfootball.net
 Статистика матчей за сборную Перу на сайте rsssf.com 
 
 Статистика выступлений в NASL 

Футболисты Перу
Игроки сборной Перу по футболу
Игроки ФК «Альянса Лима»
Игроки ФК «Индепендьенте Медельин»
Игроки ФК «Торонто Близзард» (1971—1984)
Игроки ФК «Эркулес» Аликанте
Игроки ФК «Депортес Икике»
Чемпионы Южной Америки по футболу